Cahuillus indioensis är en snäckart som först beskrevs av Harris Oliver Yates 1890.  Cahuillus indioensis ingår i släktet Cahuillus och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
indioensis